Honhold ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Honhold (* 1965), deutscher Boxsportler
 Karsten Honhold (* 1947), deutscher Boxer